Por Stockbridge pode estar à procura de:
 Stockbridge (Geórgia)
 Stockbridge (Massachusetts)
 Stockbridge (Michigan)
 Stockbridge (Wisconsin)

Desambiguação